Мастенбрук () — имя собственное голландского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Мастенбрук, Йоханнес Христоффел ван (1902—1978) — главный тренер сборной Голландской Ост-Индии на чемпионате мира 1938 во Франции.
 Мастенбрук, Ри (1919—2003) — нидерландская спортсменка, трёхкратная Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы.